Аско́ () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-д’Эбре. Занимает площадь 73,63 км². Население — 1634 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница муниципалитета Аско
 Информация о городе на сайте Правительства Каталонии

Муниципалитеты Таррагоны